Métal Hurlant est le septième album studio du groupe de death metal progressif français Misanthrope. Il s'agit d'un album double dont le second disque inclut des versions instrumentales et des versions anglaises des pièces du premierSite du groupeMétal Hurlant sur AllMusicMétal Hurlant sur Metal Archives.

Composition du groupe 

 S.A.S. de l'Argilière : chant et guitares
 Jean-Jacques Moréac : basse, claviers et programmation
 Anthony Scemama : guitares et claviers
 Gaël Féret : batterie

Liste des chansons de l'album 

Disque 1

Disque 2

Références 

Album de Misanthrope
Album musical sorti en 2005